Giglberg ist der Ortsname von

 Giglberg (Bernried), Ortsteil der Gemeinde Bernried, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Giglberg (Edling), Ortsteil der Gemeinde Edling, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Giglberg (Eggenfelden), Ortsteil der Stadt Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Giglberg (Erlbach), Ortsteil der Gemeinde Erlbach, Landkreis Altötting, Bayern
 Giglberg (Gammelsdorf), Ortsteil der Gemeinde Gammelsdorf, Landkreis Freising, Bayern
 Giglberg (Gars am Inn), Ortsteil des Marktes Gars am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Giglberg (Geisenhausen), Ortsteil des Marktes Geisenhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Giglberg (Gmund am Tegernsee), Ortsteil der Gemeinde Gmund am Tegernsee, Landkreis Miesbach, Bayern
 Giglberg (Irschenberg), Ortsteil der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern
 Giglberg (Isen), Ortsteil des Marktes Isen, Landkreis Erding, Bayern
 Giglberg (Kirchberg), Ortsteil der Gemeinde Kirchberg, Landkreis Erding, Bayern
 Giglberg (Neumarkt-Sankt Veit), Ortsteil der Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Giglberg (Niedertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Niedertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Giglberg (Pfaffing), Ortsteil der Gemeinde Pfaffing, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Giglberg (Reisbach), Ortsteil des Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Giglberg (Rennertshofen), Ortsteil des Marktes Rennertshofen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Giglberg (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern
 Giglberg (Schorndorf), Ortsteil der Gemeinde Schorndorf, Landkreis Cham, Bayern
 Giglberg (Velden), Ortsteil des Marktes Velden, Landkreis Landshut, Bayern
 Giglberg (Vilsbiburg), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern
 Giglberg (Wurmsham), Ortsteil der Gemeinde Wurmsham, Landkreis Landshut, Bayern